Шизоид:

 Шизоидное расстройство личности
 Шизоидная акцентуация
 Шизоид (фильм)